19. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 19-20 lipca i 11 października 2014 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i skoczni im. Adama Małysza w Wiśle.

W rozegranym 19 lipca konkursie indywidualnym na dużej skoczni zwyciężył Kamil Stoch, srebrny medal zdobył Piotr Żyła, a brązowy Jakub Wolny. Natomiast dzień później w konkursie drużynowym najlepsza okazała się drużyna AZS Zakopane przed TS Wisła Zakopane i WKS Zakopane.

11 października 2014 roku po raz pierwszy w historii Letnich Mistrzostw Polski przeprowadzony został także konkurs kobiet. W rozegranych na skoczni średniej zawodach zwyciężyła Magdalena Pałasz, wyprzedzając Joannę Szwab i Kingę Rajdę. Tego samego dnia w konkursie mężczyzn na skoczni normalnej pierwsze miejsce zajął Piotr Żyła, srebro zdobył Kamil Stoch, a brąz Bartłomiej Kłusek.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Wisła, 19.07.2014) 

W konkursie wzięło udział 52 zawodników.

Konkurs drużynowy mężczyzn na dużej skoczni (Wisła, 20.07.2014) 

W konkursie wzięło udział 10 zespołów.

Konkurs indywidualny kobiet na średniej skoczni (Szczyrk, 11.10.2014)

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Szczyrk, 11.10.2014)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle